Фонте може да се односи на:

 Фонте (Еро), насељено место у Француској, у департману Еро
 Фонте (Жиронда), насељено место у Француској, у департману Жиронда
 Фонте ди Разе, насељено место у Француској, у департману Од
 Фонте Нова, стадион у Салвадору, Бразил
 Фонте (Бреша), насељено место у Италији, у округу Бреша
 Фонте (Кјети), насељено место у Италији, у округу Кјети
 Фонте (Гросето), насељено место у Италији, у округу Гросето
 Фонте (Салерно), насељено место у Италији, у округу Салерно